L'arbre généalogique ci-dessous reconstitue la lignée des premiers Bourbons, de Robert de Clermont à . Il n'aspire aucunement à l'exhaustivité mais cherche à mettre en évidence les successions dans la France du .

Pour la descendance d', voir Généalogie des Bourbons après .

Bourbons de France